Локтево — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Локтево — до 1993 г. название села Косшыгыр Акжаикского района Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Локтево — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Локтево — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Локтево — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Локтево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Локтево — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Локтево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Локтево — деревня в Каракулинском районе Удмуртской Республики.